David Prentice ist der Name folgender Personen:

* David Prentice (Maler) (1936–2014), britischer Maler
 David Prentice (Musiker) (* 1947), kanadischer Musiker